CHJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chipinge (Zimbabwe)